Montechiaresi – abitanti di Montechiaro d'Acqui
Montechiaresi – abitanti di Montechiaro d'Asti